Новак Джокович — победитель турнира. В финале серб переиграл прошлогоднего чемпиона: испанца Рафаэля Надаля.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Финал)
  '''Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер ''(Второй раунд)

<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд, отказ)
<li>  Николас Альмагро (Первый раунд)
<li>  Марди Фиш (Первый раунд)
<li>  Энди Роддик (Первый раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Станислас Вавринка (Первый раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Первый раунд)
<li>  Виктор Троицки ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2011